Humbert de Beaujeu est le nom de plusieurs seigneurs du Beaujolais et de l'Auvergne au Moyen Âge.
 Humbert  de Beaujeu († 1016), seigneur de Beaujeu
 Humbert II de Beaujeu († 1102), sixième seigneur de Beaujeu
 Humbert III de Beaujeu († 1194), huitième seigneur de Beaujeu
 Humbert IV de Beaujeu († 1189), neuvième seigneur de Beaujeu
 Humbert V de Beaujeu († 1250), onzième seigneur de Beaujeu et connétable de France
 Humbert de Beaujeu († 1285), seigneur de Montpensier et connétable de France